7. Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w czterech europejskich miastach 23, 24 i 25 czerwca 2017 roku. Reprezentacje rywalizowały w superlidze, I lidze, II lidze oraz III lidze. Gospodarzem superligi drużynowych mistrzostw Europy było Lille, zawody I ligi odbyły się w Vaasie, II ligi w Tel Awiwie, a III ligi w Marsie.

Superliga

Uczestnicy 
W zawodach superligi wystartowało 11 najsilniejszych lekkoatletycznych reprezentacji z Europy w tym trzy – Czechy, Grecja i Holandia – które awansowały w 2015 roku z I ligi drużynowych mistrzostw Europy. Zabrakło natomiast reprezentacji Rosji, która została zawieszona.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów 
Źródło:.

Klasyfikacja końcowa 
Drużyny z trzech ostatnich miejsc, w sezonie 2019 wystąpią w rywalizacji I ligi. Wykluczona z zawodów reprezentacja Rosji automatycznie zajęła ostatnią pozycje.

Rekordy

I liga

Uczestnicy 
W zawodach I ligi startowało łącznie 12 zespołów, w tym trzy – Finlandia, Norwegia i Szwecja – które spadły w 2015 roku z superligi drużynowych mistrzostw Europy oraz dwa – Dania i Bułgaria – które awansowały z II ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów 
Źródło:.

Klasyfikacja końcowa 
Trzy najlepsze drużyny awansują do superligi drużynowych mistrzostw Europy. Trzy najsłabsze zespoły, w sezonie 2019 wystąpią w rywalizacji II ligi.

Rekordy

II liga

Uczestnicy 
W zawodach II ligi wzięło udział 12 zespołów, w tym dwa – Litwa i Łotwa – które spadły w 2015 roku z I ligi drużynowych mistrzostw Europy oraz cztery – Austria, Izrael, Mołdawia i Słowacja – które awansowały z III ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa 
Trzy najlepsze drużyny awansują do I ligi drużynowych mistrzostw Europy. Trzy najsłabsze zespoły, w sezonie 2019 wystąpią w rywalizacji III ligi.

Rekordy

III liga

Uczestnicy 
W zawodach najniższej, III ligi, startowało 10 zespołów, w tym drużyna małych krajów Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa 
Trzy najlepsze drużyny awansują do II ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rekordy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona II ligi
 Oficjalna strona III ligi

2017 w lekkoatletyce
Drużynowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce
Lekkoatletyka we Francji
Lekkoatletyka w Finlandii
Lekkoatletyka w Izraelu
Lekkoatletyka na Malcie
Sport w Lille
Sport w Vaasa
Sport w Tel Awiwie
2017 we Francji
2017 w Finlandii
2017 w Izraelu
2017 na Malcie